Clack ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Clack (1947–2020), britische Wirbeltier-Paläontologin
 Jerry Clack (1926–2019), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Jim Clack (1947–2006), US-amerikanischer Footballspieler
 Peter Clack, australischer Schlagzeuger

Siehe auch:
 Klack
 Klak